Банье́р-де-Биго́р (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Баньер-де-Бигор.

Код INSEE кантона — 6505. Всего в кантон Барт-де-Нест входят 20 коммун, из них главной коммуной является Ла-Барт-де-Нест.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 4400 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Барт-де-Нест на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхние Пиренеи на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхние Пиренеи